Энергетика Великобритании — страна, наряду с Германией, Испанией, Италией и Францией, входит в TOP-5 крупнейших электроэнергетических комплексов Европы

Обладая одним из крупнейших электроэнергетических комплексов в Европе и в мире в целом, Великобритания является нетто-импортером электроэнергии.

Обзор 

Производство первичной энергии в Великобритании в 2019 г. — 121,4 млн тонн нефтяного эквивалента (toe), что составляет 16 % от общего объёма производства первичной энергии в EU-28.

Страна занимает существенно важную роль в Европейском союзе в экспорте таких энергоносителей, как сырая нефть и нефтепродукты и природный газ.
В то же время, страна является нетто-импортёром. Так, если экспорт энергоносителей — 75,9 млн toe, импорт — 140,3 млн toe (в том числе природного газа — 40,1 млн toe, сырой нефти и нефтепродуктов — 88,5 млн toe).

Великобритания в лидерах по использованию ветряной генерации, однако страна по-прежнему не может обходиться без газа: 85 % домов в стране отапливаются газом, а 40 % газа идет на выработку электроэнергии (при штиле выработка электроэнергии на ветряках падает с 50 до 4 %).

В конечном энергетическом потреблении доля Великобритании составила 11 %, а в промышленности — 8 %.
Итоги 2019 года, в сравнении с 1990, указывает на снижение потребления энергоносителей в промышленности и увеличении на транспорте и в других секторах.

Современное состояние электроэнергетики Великобритании (на конец 2019 г.), структура её основных показателей (установленной мощности-брутто и производства электроэнергии-брутто) характеризуется следующими диаграммами

На преобразование энергоносителей на электрических станциях и отопительных установках в 2019 г. пришлось около 42 % от преобразуемых энергоносителей.

Имеются принципиальные следствия изменений в структуре установленной мощности электростанций, заключающиеся, главным образом, в 
 резком увеличении доли ветряных и солнечных электростанций и
 широком переходе и использовании парогазовой технологии на основе парогазовых установок (Combined cycle gas turbine, ), а также вовлечении в топливный баланс электростанций биотоплива;
 снижается число часов использования установленной мощности электростанций из-за низкого числа часов использования ВЭС и СЭС. Так, если в 1990 г. число часов использования установленной мощности генерирующих источников страны — 4368 часов, в 2019 — 3079. В связи с этим и рядом других причин увеличивается средняя цена на электроэнергию, возможно снижение надежности и устойчивости электроснабжения потребителей (при отсутствии резервирования мощностей ВЭС и СЭС);
 значительно уменьшается доля твердого топлива и увеличиваются доли сжигания газообразного топлива (прежде всего, природного газа) и биотоплива. Так, если в 1990 г. выработка электроэнергии на ТЭС, сжигающих газообразное топливо составляла 3 % от общей, при весьма незначительном использовании биотоплива, то в 2019 г. эти доли соответственно составили 72 % и 18 %, что в целом обеспечивает снижение выбросов углекислого газа, повышение коэффициента полезного действия электростанций.

Ключевые энергетические организации:
 Department for Business, Energy & Industrial Strategy ();
 Office of Gas and Electricity Markets ()

Энергоносители 
Оценочные суммарные извлекаемые запасы энергоносителей, рассчитанные по данным U.S. Energy Information Administration (на декабрь 2015 г.), составили 1,188 млрд тут (в угольном эквиваленте) или 0,095 % от общемировых (179 стран мира). В структуре запасов преобладает сырая нефть, на которую приходится около 55 % от указанного общего объёма, на природный газ — 28 % и уголь — 17 %.

Природный газ:
Британия сама себя обеспечивает газом на 47 %, при этом добыча газа на шельфе страны падает из-за недостаточности геологоразведочных мероприятий и инвестиций. Еще 31 % газа Великобритания импортирует из Европы по трубопроводу из Нидерландов,  из Бельгии (по ), а также из Норвегии; ещё 22 % приходится на импорт СПГ. 
В 2020 году на потребление в Британии пришлось 74 млрд кубометров газа; половина объема импортирована из других стран, включая Норвегию, Катар, Россию, Тринидад и Тобаго, Египет и Нигерию.

Энергетическая зависимость* Великобритании, в соответствии с данными Eurostat, определяется семейством кривых, иллюстрируемых следующей диаграммой

*Примечания. 1. Энергетическая зависимость показывает, в какой степени экономика зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей. Рассчитывается из отношения импорта-нетто (импорт минус экспорт) на сумму валового внутреннего потребления первичных энергоносителей и бункерного топлива. 2. Отрицательное значение указывает на чистого экспортера: страну, которая экспортирует больше топлива, чем потребляет.Современное энергетическое хозяйство страны (на конец 2019 г.), роль и место в топливно-энергетическом комплексе Европейского союза (EU-28) и основные тенденции изменений в 2019 г. в сравнении с 1990 г. характеризуются таблицами 1,2 и 3

Примечание: В дальнейшем используются следующие общепринятые сокращения: ТЭС — тепловые электростанции; АЭС — атомные электростанции; ГЭС — гидроэлектростанции; ГАЭС — гидроаккумулирующие электростанции; ВЭС — ветряные электростанции; СЭС — солнечные электростанции; ГеоТЭС — геотермальные электростанции; приливные электростанции — электростанции, использующие энергию приливов и отливов, волн, океанских течений

Уголь
Поставки российского энергетического угля в Великобританию в первом полугодии 2021 г. выросли почти в три раза и приблизились к докризисному уровню 2019 года; Россия остается крупнейшим поставщиком угля в страну и на фоне энергокризиса компенсирует внутреннее снижение добычи в стране.

История 
За период с 1990 по 2019 гг. в электроэнергетике Великобритании произошли существенные структурные изменения и в технологии производства и потребления электрической энергии, и в организационных структурах управления электроэнергетическим комплексом, в том числе и в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета.

В соответствии со статистической информацией Eurostat (по состоянию на 27.01.2021) и EES EAEC основные изменения в 2019 в сравнении с 1990 г. в блоке производства приведены в таблицах 8 и 9

Ужесточающиеся требования к охране окружающей среды, поиск новой модели в условиях либерализации электроэнергетики в Великобритании (при сохранении в отдельных регионах вертикально-интегрированных организационных структур, несмотря на жесткие требования и ограничения Третьего энергетического пакета) привели к кардинальному изменению структуры ТЭБ за почти 30-летний период, которое иллюстрируется таблицей 4

Электроэнергика 
Основные показатели электроэнергетики страны, её роль и место в электроэнергетическом комплексе Европейского союза иллюстрируется таблицей 4

В потреблении конечной (полезной) электроэнергии основные тенденции в изменении которой за период с 1990 по 2019 гг. представлены в таблице 11, следует в целом указать на незначительный прирост конечного потребления всего- 6,1 %, в том числе: транспорт — 3,3 %, сельское хозяйство — 9,4 %, бытовые потребители — около 11 % и наибольший рост отмечается в коммерческом секторе и предприятиях общего пользования — свыше 27 %. В 2019 в сравнении с 1990 г. снижено потребление электроэнергии в промышленности в целом на 9,1 %, в том числе: на 73 % в чугунной и сталелитейной промышленности, 18 % — химии и нефтехимии и 40 % в машиностроении.

Атомная энергетика 

В стране действуют 8 атомных электростанций, с установленными на 15 ядерных реакторов.

Принципиальной особенностью функционирования атомной энергетики при этом стала смена собственника. Все атомные электростанции Великобритании принадлежат французской EDF (Électricité de France).

Другая главная и принципиальная особенность функционирования электроэнергетического комплекса Великобритании на современном этапе состоит в строительстве двух новых реакторов типа PWR HINKLEY POINT C-1 (начало строительства — 12.11.2018) и HINKLEY POINT C-2 (начало строительства 12.12.2019) установленной мощностью брутто каждого 1720 МВт

Парк реакторов за весь период, начиная с 1 августа 1953 г., действующие атомные электростанции страны на 1 января 2021 г. приведены в таблицах 6 и 7:

Примечания: 1. Типы реакторов: PWR (Pressurized Water Reactor) — реактор с водой под давлением; GCR (Gas Cooled Reactor) — газоохлаждаемый ядерный реактор; FBR (Fast Breeder Reactor) — ядерный реактор-размножитель на быстрых нейтронах, быстрый ядерный реактор-размножитель; SGHWR (Steam-Generating, Heavy Water Reactor) — тяжеловодный парогенерирующий ядерный реактор 2. Статус: OP — Operational (Действующий); UC — Under Conctraction (Строящийся); PS -Permanent Shutdown (Выведенный из эксплуатации)

Гидроэнергетика 
В 2021 году мощность гидроэнергетики составляла 4 793 МВт.

Возобновляемая энергия 

В 2021 году мощность возобновляемой энергетики составляла 50 293 МВт.

Биогаз 
В 2021 году мощность биогаза составила 1 841 МВт.

Биоэнергетика 
В 2021 году мощность биоэнергетики составляла 7 259 МВт.

Ветроэнергетика 

Имеется множетво офшорных ветроэлектростанций (см.: ветроэлектростанция, :en:List of offshore wind farms in the United Kingdom).

В 2017 году компания Vestas установила у берегов Великобритании ветрогенератор мощностью в 9,5 МВт и размахом лопастей 187 метров, который на текущий момент является самым мощным ветрогенератором в мире.

В 2021 году мощность ветроэнергетики составляла 27 130 МВт.

Солнечная энергетика 
В 2021 году мощность солнечной энергетики составляла 13 689 МВт.

Электростанции Великобритании 
Все крупнейшие (1000 МВт и выше) тепловые и гидроэлектростанции Великобритании приведены в таблице 10 (по данным BEIS и EES EAEC)

*Примечание: Действующие атомные электростанции (на 1 января 2021 г.) см. таблицу 7

См. также

Ссылки

Примечания 

Экономика Великобритании